Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1974 (The 1974 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1974) — 1-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 17 по 24 марта 1974 в городе , Франция.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (впервые в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную Аргентины со счётом 1:0. Бронзовым призёром стала сборная ФРГ, победившая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 2:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1974 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1974
Спорт во Франции в 1974 году
Чемпионаты мира во Франции
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1974
Март 1974 года